Рідне слово

«Рідне Слово» — тижневик, заснований Синьожупанниками 1917 року у Білій Підляській, з грудня 1918 до лютого 1919 виходив у Береста. Редактори — М. Соловійчук (Терешко) і А. Савчук. Видавництво «Рідне слово» видало Календар Української Громади у Білій Підляській на 1918 р. та популярні книжечки.

«Рідне Слово» — газета українців у Югославії. Виходила українською літературною мовою у Руському Керестурі у 1931–1941 роках, спершу один раз, згодом тричі на місяць. Видавець і редактор — отець М. Фірак. При «Рідному слові» вийшло кілька календарів і книг. «Рідне слово» відограло важливу ролю у культурному житті українців у Югославії.

«Рідне Слово» (Полтава) — щоденна літературно-громадська і політична газета. Виходила у Полтаві у 1918–1919 роках. Редактор П. Тищенко.

«Рідне слово» — літературне об'єднання у місті Мукачеве.

Примітки

Література

Посилання 

Періодичні видання української діаспори
Українські періодичні видання